Кунке́н () — карточная игра, возникшая в Мексике в XVII веке и имеющая несколько разновидностей.

Правила 
В кункен могут играть от двух до шести (теоретически – до восьми) игроков двумя полными (с джокерами) колодами по 52 карты.

Цель игры состоит в том, чтобы выкладывать свои карты на стол определёнными комбинациями. Задача игры заключается в том, чтобы первому избавиться от всех карт на руках. Она осуществляется путём взятия и сбрасывания карт и составления комбинаций из карт, имеющихся на руках.

Игра ведётся до определённого числа очков, полученных в минус (чаще до 100).

В начале игры определяется сдающий, потом становятся сдающими по очереди (есть разновидность, при которой далее раздаёт тот, у кого в последнем розыгрыше было набрано наименьшее количество очков).

Ход игры 
Игрокам раздаётся по 12 карт (есть разновидности со сдачей 10 или 13 карт).Одна карта кладётся сдающим рядом с колодой, эта карта определяет начало банка.
Если игра не завершилась, а колода закончилась, банк переворачивается вверх «рубашкой» и объявляется колодой, а первая сброшенная карта – началом нового банка.

Если у кого-то из игроков при сдаче на руках оказывается 3 дубля (то есть карты одного ранга и масти; или три джокера), то объявляется пересдача.

Начинает игру игрок, сидящий слева от сдающего, он может взять 1 верхнюю карту из колоды.

Можно также взять из банка 1 последнюю карту, однако использовав её только для немедленной выкладки.

Выкладкой называется выложенная комбинация общей суммой не менее 40 очков (в некоторых разновидностях – 50 очков).

В некоторых разновидностях разрешается брать, начиная с карты, вошедшей в комбинацию игрока при выкладке. При этом прочие карты, взятые вместе с банком, могут быть использованы для образования и выкладки дополнительных комбинаций, либо для дополнения комбинаций других игроков или просто остаются на руках взявшего.

Одну лишнюю карту игрок обязательно сбрасывает в банк (после чего он не играет до своего хода), что является сигналом для хода следующего игрока. Играть вне своего хода нельзя.

Кроме того, только наличие выкладки позволяет игроку 
 выкладывать свои дальнейшие комбинации (уже любой суммы), 
 дополнять комбинации в выкладках партнеров (при этом комбинации из 4-х карт одного ранга из всех мастей не дополняются), 
 менять джокеров в выкладках партнеров на карту, которую они заменяют (в комбинациях по рангу – это 2 недостающие масти).

После окончания игры число оставшихся на руках карт записывается в минус (каждый джокер удваивает это число).Есть разновидность, при которой джокеры на руках дают по 10 (11, 12) очков в минус.

Если игрок проводит все операции за один ход и избавляется от всех своих 12 карт (выкладки, дополнения, сброс последней карты), это называется «экспресс», он засчитывается с удвоением имеющихся карт на руках у проигравших. В некоторых разновидностях игры «экспресс» может быть только при отсутствии имеющихся выкладок.

Комбинации 
Комбинации бывают двух типов: по рангу и по масти. Выкладываются не менее трёх карт одинакового достоинства (такая комбинация может быть дополнена до четырёх карт, то есть всех мастей; выкладка «дублей» запрещена) или не менее трёх карт подряд по возрастанию или убыванию в одной масти.

Допускается выкладка масти „по кругу" (то есть король-туз-двойка или туз-двойка-тройка).
Джокер заменяет любую карту, однако число джокеров не должно составлять бо́льшую часть комбинации.

Очки:
 Картинки - 10 очков
 Туз – если в комбинации с картинками, то 10 очков, если без них (то есть туз-два-три), то 1 очко
 Числа – по номиналу.
 Джокеры – в зависимости от ранга карты, которую они заменяют.

Есть разновидность, при которой очки подсчитываются иначе:
 Любые картинки – 10 очков,
 Любые числа – 5 очков,
 Джокеры – в зависимости от ранга карты, которую они заменяют.

См. также 
 Криббедж
 Канаста

Примечания

Ссылки 
 
Rules Of Rummy Card Games
Scarne on Card Games
A Brief History of Playing Cards
Cooncan (Conquián): A Game of Cards also Called "Rum".  Full-text reproduction of the 1913 publication by Robert Frederick Foster in electronic form now in the public domain.  See also the 2007 Edition, ISBN 0548317712.

Карточные игры